Wolterstorffina är ett släkte av groddjur. Wolterstorffina ingår i familjen paddor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Paddor
Wolterstorffina